Jméno a příjmení Ivo Toman má více nositelů:

 Ivo Toman (* 1966) – český politik
 Ivo Toman (podnikatel) (* 1966) – český podnikatel
 Ivo Toman (režisér) (1924–1994) – český scenárista a filmový režisér